George Burt ist der Name folgender Personen:

* George Burt (Bauunternehmer) (1816–1894), britischer Unternehmer
 George Burt (Fechter) (1884–1964), britischer Geschäftsmann und Fechter 
 George Burt (Arbeiterführer) (1903–1988), kanadischer Arbeiterführer
 George Burt (Komponist) (1929–2015), US-amerikanischer Komponist
 George Burt (Gitarrist), schottischer Jazzgitarrist